André kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Ernest Edmond André
 Éduard-François André, 1840-1911
 Ernest André
 Henri M. André

Robotskapade auktorsförkortningar